Александр Дакушевский:
 Дакушевский, Александр Александрович — архитектор
 Дакушевский, Александр Михайлович (1804—1860) — профессор математики Института Корпуса инженеров путей сообщения